His Wife's Burglar – cortometraggio del 1913 diretto da Al Christie
 His Wife's Burglar – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay